Galski ratovi‎
 Galski rat (Cezarova knjiga)